Golden Spin of Zagreb 2017 – dziesiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2017/2018. Zawody rozgrywano od 6 do 9 grudnia 2017 roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.

Wśród solistów triumfował Gruzin Moris Kwitiełaszwili, natomiast w rywalizacji solistek Rosjanka Stanisława Konstantinowa. Zarówno wśród par sportowych jak i par tanecznych zwyciężyli Rosjanie. W rywalizacji par sportowych Natalja Zabijako i Aleksandr Enbiert, natomiast wśród par tanecznych Jekatierina Bobrowa i Dmitrij Sołowjow.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 w Chorwacji